Meljak (Barajevo), een plaats in de Servische gemeente Barajevo
 Meljak (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijns gemeente Pljevlja